ASLO ist die Kurzform für:
Association for the Sciences of Limnology and Oceanography, eine internationale wissenschaftliche Fachgesellschaft
Antistreptolysin O, einen Antikörper

ASLO